Ágoston Hadik
 András Hadik
 János Hadik
 Károly József Hadik
 Magda Hadik

Homonymie de patronyme hongrois